LW steht für:
 Landeswährung
 Landeswasserversorgung
 Landwirtschaft
 Langsamer Walzer
 Langeweile (Chatsprache)
 Langwelle
 Lastwagen (in der Schweiz)
 Laufwerk
 Leitungswähler, Wahlstufe in der Orts-Vermittlungstechnik mit Wählern
 Lendenwirbel
 Leonhard Weiss, ein süddeutsches Bauunternehmen
 Lichtwert
 Luftwaffe
 Lylat Wars
 Nordmazedonien (ICAO-Code)
 Lutherstadt Wittenberg Hauptbahnhof (DS100-Code)

LW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Sidcup (für Fahrzeuge aus London)

Lw ist:
 das Kürzel für Lew (Währung), die bulgarische Währung
 das Kürzel für Lwei, ehemalige angolanische Unterteilung des Kwanza
 das ehemalige Kürzel für Lawrencium

Lw. ist:
 die Abkürzung für einen Bucheinband aus Leinwand

 steht für:
 den Schallleistungspegel

Siehe auch:

Abkürzung